Селце може бити:

 Сеоце, мање село без преласка л у о

или:

Бугарска:
 Селце (Каварна), насељено место у општини Каварна
 Селце (Маглиж), насељено место у општини Маглиж

Северна Македонија:
 Селце (Крушево), насељено место у општини Крушево
 Селце (Маврово и Ростуша), насељено место у општини Маврово и Ростуша
 Селце (Прилеп), насељено место у општини Прилеп
 Селце (Тетово), насељено место у општини Тетово
 Селце (Штип), насељено место у општини Штип
 или:
 Селце Кеч, насељено место у општини Боговиње

Словачка:
 Селце (Банска Бистрица), насељено место у округу Банска Бистрица
 Селце (Крупина), насељено место у округу Крупина
 Селце (Полтар), насељено место у округу Полтар

Словенија:
 Селце (Војник), насељено место у општини Војник
 Селце (Ленарт), насељено место у општини Ленарт
 Селце (Литија), насељено место у општини Литија
 Селце (Луковица), насељено место у општини Луковица
 Селце (Пивка), насељено место у општини Пивка
 Селце (Толмин), насељено место у општини Толмин
 или:
 Селце при Бланцу, насељено место у општини Севница
 Селце при Лесковцу, насељено место у општини Кршко
 Селце при Моравчу, насељено место у општини Моравче

Хрватска:
 Селце (Цриквеница), насељено место у општини Цриквеница

Види још
 Селца
 Сеоце
 Сеоца